Mari Mature, procurador dels Alps Marítims durant la guerra entre Otó i Vitel·li l'any 69
 Victor Mature (Louisville, Kentucky, 1913 - Rancho Santa Fe, San Diego, Califòrnia, 1999), actor cinematogràfic estatunidenc